Jasaitis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Jasaitytė (ledig)
Jasaitienė (verheiratet)

Namensträger 
 Julius Jasaitis (* 1955),  Jurist
 Simas Jasaitis (* 1982),  Basketballspieler

Familienname
Litauischer Personenname